Моиша има више значења:

 Моиша (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Моиша (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији